Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1962 se dispute du 22 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Jan Lehane.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jan Lehane et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Brisbane

Navigation 

dames 1962
Brisbane
Tennis en Australie en 1962
Sport en octobre 1962